Царевац може да се односи на:

 Царевац, насеље
 Царевац (биљка)
 Властимир Павловић Царевац, музичар и диригент